Steeman ist der Familienname folgender Personen:

 Henk Steeman (1894–1979), niederländischer Fußballspieler 
 Maria Wiebosch-Steeman (* 1950), niederländische Politikerin (GroenLinks)
 Victor Steeman (2000–2022), niederländischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:

 Stemann
 Stehmann